Broglie puede referirse a:

 La Casa de Broglie (pronunciado bʁœj), una familia noble de Francia de origen piamontés, que cuenta con numerosos miembros ilustres, entre ellos:
 Louis de Broglie (1892-1987), físico francés y premio Nobel de Física en 1929.
 Maurice de Broglie (1875-1960), físico francés, hermano del anterior.
 Albert de Broglie (1821-1901), político francés monárquico, padre de los anteriores.
 Victor Maurice de Broglie (1646-1727), mariscal de Francia en 1724.
 François Marie de Broglie (1671-1745), mariscal de Francia en 1734. 
 Victor-François de Broglie  (1718-1804), mariscal de Francia en 1759. 
 Broglie, una comuna del departamento de Eure, en Francia.